Pont du Millenium ou Millennium Bridge :

Irlande 
 Pont du Millenium de Dublin.

Monténégro 
 Pont du Millenium de Podgorica.

Royaume-Uni 
 Pont du Millenium de Londres.
 Pont du Millenium de Gateshead.

Voir aussi